Goikoetxea est un nom d'origine basque dont l'étymologie provient de l'agglutination du mot goiko (du haut) et de etxea (la maison) qui signifie « la maison d'en haut ». La graphie académique actuelle Goikoetxea ainsi que les graphies traditionnelles Goicoechea, Goicoetchea, Goïcoëchea, Goycochea et Goycoechea ont la même racine.

Patronyme 

 Andoni Goikoetxea, footballeur et entraîneur basque espagnol ;
 Arkaitz Goikoetxea Basabe, membre d'ETA basque espagnol ; 
 Florentino Goikoetxea, résistant basque espagnol de la Seconde Guerre mondiale qui s'illustra en tant que passeur ;
 Jon Andoni Goikoetxea, footballeur basque espagnol ;
 Juan Goikoetxea Maiza, prêtre jésuite basque espagnol, et écrivain de langue basque ;
 Mikel Lasa Goikoetxea footballeur basque espagnol.

 Sergio Javier Goycochea, footballeur argentin

 Ángel Suquía Goicoechea, est un cardinal espagnol ;
 Duval Goicoechea, arbitre argentin de football des années 1960 ;
 Mauro Daniel Goicoechea, footballeur uruguayen ;
 Roberto Hector Goicoechea, arbitre argentin de football.

 Yannick Goïcoëchea, joueur professionnel de hockey originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Patronyme basque